Perlesi – abitanti di Perlo
Perlesi – abitanti di Perloz